Сенык () — украинская фамилия. Известные носители:

 Сеник, Емельян — один из руководителей ОУН.
 Сенык, Мирослав Петрович — украинский политик, председатель Львовского областного совета.
 Сенык, Роман Фёдорович — погибший участник Евромайдана, Герой Украины.